Cailleau ist der Familienname folgender Personen:

 André Charles Cailleau (1731–1798), französischer Buchhändler und Gründer der Éditions Stock
 Clément Cailleau (1923–2011), französischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Präfekt von Tambacounda im Senegal
 Guillaume Cailleau (* 1978), französischer Künstler und Filmemacher
 Wilfried Cailleau (* 1989), französischer Nordischer Kombinierer